Нур — поселок в Волжском районе Самарской области в составе сельского поселения Чёрновский.

География 
Находится на расстоянии примерно 8 километров по прямой на восток-юго-восток от центра сельсовета поселка Чёрновский.

История 
Основан в период 1906—1913 годов.

Население 
Постоянное население составляло 34 человека (русские 53 %, татары 44 %) в 2002 году, 15 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)